Wladislaus steht für:
 Wladislaus (Beuthen-Cosel)
 Wladislaus (Liegnitz)
 Wladislaus (Teschen)
 Wladislaus (Teschen-Auschwitz)
 Wladislaus (Teschen-Zator)
 Wladislaus I. (Oppeln-Ratibor)
 Wladislaus II. (Oppeln)

Siehe auch:
 Ladislaus
 Wladislaw